Stati Uniti d'America
 Worthville – città della Contea di Carroll, Kentucky
 Worthville – borough della Contea di Jefferson, Pennsylvania